Saint-André-le-Bouchoux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-André-le-Bouchoux apresentava uma população de 300 habitantes, distribuídos por 124 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain